

Cinema 
 Peccato (Beyond the forest) film noir del 1949 di King Vidor

Religione 
 Peccato – concetto del cristianesimo
 Peccato mortale
 Peccato originale 
 Peccato veniale
 Peccato – concetto dell'ebraismo

Pagine correlate 
 Il peccato